Chefe - em inglês, chief
Ou ainda:
Chief (álbum)
Chiefs - um time de rugby

Localidades

Chief Lake

Villers-Chief

Desambiguação